Kébreau oder Kebreau ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Thrasybule Kebreau (1909–1963), haitianischer General, Politiker und Präsident von Haiti
 Louis Kébreau (* 1938), haitianischer Ordenspriester und römisch-katholischer Erzbischof